Eleanor Holland, condesa de Salisbury (1386 - después de 1413), fue una noble inglesa, hija de Thomas Holland, II conde de Kent, medio hermano de Ricardo II de Inglaterra. Fue la primera mujer de Thomas Montagu, IV conde de Salisbury. Uno de sus hermanos fue Edmund Holland, IV conde de Kent, de quien era co-heredera. No debe ser confundida con su hermana mayor, Alianore Holland, condesa de March, quien tenía su mismo nombre.

Familia 
Lady Eleanor Holland nació el 1386, en Upholland, Lancashire, Inglaterra. Fue una de los diez hijos que tuvieron Thomas Holland, II conde de Kent, con su esposa, Alice FitzAlan, hermana de Richard Fitzalan, XI conde de  de Arundel. Compartía nombre con su hermana Alianore, esposa de Roger Mortimer, IV conde de March. Ambas a su vez, heredaron el nombre de su abuela materna. Su padre era hermano de Ricardo II de Inglaterra a través de su madre, Juana de Kent. 

Su hermano mayor, Thomas Holland, duque de Surrey, fue decapitado en 1400 por el pueblo de Cirencester. Había participado en un intento de atentado contra  Enrique IV de Inglaterra, quién había usurpado el trono a Ricardo. El siguiente heredero del condado fue el segundo hermano, Edmund, de quien Eleanor era coheredera.

Sus abuelos paternos fueron Thomas Holland, conde de Kent y Juana de Kent, madre del rey Ricardo con su segundo esposo, Eduardo de Woodstock. Sus abuelos maternos fueron Richard FitzAlan, X conde de Arundel y Leonor de Lancaster.

Matrimonio y descendencia 
Lady Eleanor se casó con Sir Thomas Montagu, hijo de John Montagu, III conde de Salisbury, y Maud Francis, el 23 de mayo de 1399. Tenía trece años en el momento del enlace. Más tarde, Thomas se convirtió en uno de los principales comandantes de la Guerra de los Cien Años. Eleanor no usó el título de condesa de Salisbury hasta el 14 de junio de 1409, cuando el condado fue reinstaruado a favor de Thomas. La familia política de Eleanor había periddo el título en 1400, cuando el suegro de Eleanor participó en el mismo atentado que su hermano, y también fue ejecutado. El tío de Eleanor, John Holland, I duque de Exeter, también había sido parte de la conspiración. Este fue decapitado por la tía materna de Eleanor, Joan FitzAlan, suegra del rey Enrique.

Thomas y Eleanor se establecieron en Mansión Bisham, Berkshire. Tuvieron una hija:

 Alice Montagu, V condesa de Salisbury (3 de abril de 1407-9 de diciembre de 1462), casada en 1420 con Richard Neville, con quien tuvo diez hijos.

Eleanor murió en algún momento después de que 1413. Esté enterrada en Priorato de Bisham.

Thomas volvió a casarse antes de 1424. Su segunda esposa fue Alice Chaucer, nieta del famoso autor Geoffrey Chaucer. Este matrimonio no dejó descendencia. El 27 de octubre de 1428, durante el sitio de Orléans, Richard resultó herido de gravedad. Murió varios días más tarde, el 3 de noviembre. 

Alice, la hija de Thomas y Eleanor, sucedió a su padre como V condesa de Salisbury suo jure. A través de Alice, Eleanor era la abuela  de Richard Neville, XVI conde Warwick iure uxoris, y bisabuela de Cecily Bonville, una de las herederas inglesas más pudientes en el siglo XV. Eleanor era también tatarabuela de Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique VIII.

Ascendencia

Referencias 

Inglesas del siglo XV
Inglesas del siglo XIV
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en el siglo XV
Nacidos en 1386